Az 1978-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság a negyvenhetedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizenhat csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-8. és a 9-16. helyezettek egymás közt még egy kört.

A Szegedi EOL AK a Szegedi EOL SC új neve (egyesült a Szegedi AK-val).

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1978

Kosárlabda-bajnokság évei
1978 a kosárlabdában